Мосеевское — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Мосеевское — деревня в Весьегонском районе Тверской области.
 Мосеевское — деревня в Угличском районе Ярославской области.

См. также 
 Мосеевское сельское поселение